Johann (von) Cobenzl ist der Name folgender Personen:
* Johann Cobenzl (Diplomat) (1530–1594), Diplomat und Reiseschriftsteller
 Johann Caspar II. Graf Cobenzl (1664–1742), Hofmarschall
 Johann Karl Philipp Graf Cobenzl (1712–1770), österreichischer Politiker

 Johann Philipp II. Graf Cobenzl (1635–1702), Graf, Freiherr, Hauptmann, Landeshauptmann und Erbtruchsess